Тлапанала има више значења:

 Општина Тлапанала (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлапанала (Тлапанала, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику